Bassano est un nom propre qui peut se référer à :

Patronyme

Peintres 
 Bassano, une famille d'artistes italiens :
 Francesco Bassano l'Ancien (V. 1475-1530), peintre italien ;
 Jacopo Bassano (1510-1592) et ses quatre fils :
Giovanni Battista Bassano (1553-1613), peintre italien ;
 Leandro Bassano (1557-1622), peintre maniériste italien ;
 Francesco Bassano le Jeune (1559-1592), peintre italien ;
 Gerolamo Bassano (1560-1622), peintre maniériste italien de l'école vénitienne.

Autres personnalités 
 Alexander Bassano (1829-1913), photographe anglais du , le plus réputé des photographes portraitistes de la haute société du Londres victorien ;
 Anthony Bassano, musicien, fils du précédent ;
 Augustine Bassano, (née à Venise, morte en 1604), qui alla en Angleterre en 1539 comme luthière de la reine  ;
 Giovanni Bassano (vers 1558 – vers 1617), compositeur vénitien et cornettiste ;
 Jeronimo Bassano, musicien vénitien du , qui alla à la cour du roi  d'Angleterre ;
 Louisa Bassano, chanteuse du , sœur aînée d'Alexander Bassano.

Histoire 
 Première bataille de Bassano, le , pendant les guerres de la Révolution française ;
  le , pendant les guerres de la Révolution française ;
 Duc de Bassano, titre donné en 1809 par  à Hugues-Bernard Maret, académicien et ministre des Relations extérieures ;
 Prince de Bassano, titre donné en 1829 par  à Manuel Godoy, ancien favori de  d'Espagne.

Sport 
 Bassano Virtus 55 est un club italien de football, basé à Bassano del Grappa dans la province de Vicence, en Vénétie ;
 Volley Bassano est un club italien de volley-ball, basé à Bassano del Grappa dans la province de Vicence, en Vénétie ;
 Bassano Hockey 54 est un club italien de hockey sur glace, basé à Bassano del Grappa dans la province de Vicence, en Vénétie.

Toponymie

Monde

Bassano est une municipalité d'Alberta, au Canada ;
 Aéroport de Bassano

Rue de Bassano, à Paris ;

Bassano del Grappa est une ville d'Italie, située dans la province de Vicence en Vénétie ;
 Bassano Bresciano est une commune italienne, située dans la province de Brescia, dans la région Lombardie ;
 Bassano in Teverina est une commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium ;
 Bassano Romano est une commune italienne de la province de Viterbe dans la région Latium ;
 San Bassano est une commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie.

Ceinture d'astéroïdes 
 (6460) Bassano est un astéroïde de la ceinture principale.

Toponymie italienne